Kråkfot kan syfta på:

 Kråkfot (verktyg) – en U-nyckel utan skaft
 Kråkfot – bygdemål för vattenklöver, se Vattenklöver#Bygdemål
 Kråkfot (jordtag) – ett sätt för att anordna ett jordtag med låg resistans och låg reaktans
 Kråkfötter – svårläst handskriven text som ett resultat av dålig handstil, se Kråkan och människan
 Kråkfötter och krusiduller –  en tidigare vandringsutställning med verkstad

Se även
 Kråkspark – en söm inom broderi